73-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 8 по 15 марта 2015 года в рамках Мирового тура UCI 2015. Победу, второй раз в карьере, одержал австралийский велогонщик Ричи Порт.

Участники 
В гонке приняло участие 20 команд. Автоматически приглашения на гонку получили 17 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 3 проконтинентальных команд. Всего на старт вышли 160 гонщиков. До финиша соревнования доехали 105 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1144,7 километра. Первый и последний этапы проходили в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2015 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2015 году
Март 2015 года